Le terme « Tapion » peut faire référence à :

Toponyme

Hydronyme 

 le , rivière dominicaine ;
 le , rivière dominicaine ;
 le , canal dominicain ;
 la , rivière haïtienne ;
 la , rivière haïtienne.

Oronyme 

 le , montagne haïtienne ;
 le , montagne haïtienne ;
 le , montagne haïtienne.

Autres 

 , section communale haïtienne ;
 le , banc saint-lucien ;
 le , toponyme dominicain ;
 , ou 1º Tapion, section communale haïtienne.

Autres 

 Tapion, personnage de Dragon Ball ;
 le , autel finlandais ;
 les , esprits finlandais ;
 l', école finlandaise ;
 , sculpture finlandaise.

Voir aussi